Pebble Beach steht für:
 Pebble Beach (McDonald Island), Strand von McDonald Island im südlichen Indischen Ozean
 Pebble Beach, Ortschaft im Monterey County, Kalifornien, Vereinigte Staaten; siehe Monterey County#Pebble Beach